L'édition 2022 du tournoi de tennis de Vancouver se déroule du 14 au 21 août sur dur en extérieur. Elle est rattachée à la catégorie WTA 125.

Valentíni Grammatikopoúlou remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Lucia Bronzetti, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Miyu Kato et Asia Muhammad.

Faits marquants

Forfaits 
  Katie Boulter, remplacée par  Maja Chwalińska
  Varvara Flink, remplacée par  Victoria Jiménez Kasintseva
  Jaimee Fourlis, remplacée par  Emma Navarro
  Linda Fruhvirtová, remplacée par  Astra Sharma
  Greet Minnen, remplacée par  Arianne Hartono

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
La Grecque Valentíni Grammatikopoúlou remporte le premier titre de sa carrière en catégorie WTA 125 en dominant en finale l'Italienne Lucia Bronzetti.

La paire Miyu Kato / Asia Muhammad remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vancouver
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
 https://vanopen.com/

Navigation 

WTA 2022
Vancouver
Tennis au Canada en 2022
Tennis en juillet 2022